Jež se lahko nanaša na:
 Jež, priimek več oseb
 beloprsi jež (tudi južni beloprsi jež), vrsta ježa, ki je razširjena tudi v Sloveniji 
 severni beloprsi jež
 rjavoprsi jež, vrsta ježa, ki je razširjena v Zahodni Evropi, okoli Baltika in severni Rusiji
 Afriški beloprsi jež, jež kot hišni ljubljenček, udomačeni jež
 drugo žival iz družine ježev (pravi ježi).

Glej tudi
 ježevci
Ježek
 kljunati ježki 
 morski ježki